San Nicolás (San Nicola) può riferirsi a:
 San Nicolás – cittadina del dipartimento di Chilecito, nella provincia di La Rioja in Argentina
 San Nicolás – quartiere di Buenos Aires, Argentina
 San Nicolás – comune del Bío-Bío (Cile)
 San Nicolás – distretto del cantone di Cartago (Costa Rica)
 San Nicolás – comune del dipartimento di Copán (Honduras)
 San Nicolás – comune del dipartimento di Santa Bárbara (Honduras)
 San Nicolás – comune di Oaxaca (Messico) 
 San Nicolás – comune di Tamaulipas (Messico)
 San Nicolás – comune del dipartimento di Estelí (Nicaragua)
 San Nicolás de Bari – comune della provincia di Mayabeque (Cuba)
 San Nicolás de los Arroyos – città della provincia di Buenos Aires (Argentina)
 San Nicolás de los Garza – comune del Nuevo León (Messico)
 San Nicolás de Tolentino – comune delle Canarie (Spagna)
 San Nicolás del Puerto – comune dell'Andalusia (Spagna)

 Distretto di San Nicolás – distretto dell'Amazonas (Perù)
 Distretto di San Nicolás – distretto dell'Ancash (Perù)

 Partido di San Nicolás – partido dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Con la grafia San Nicolas:
 San Nicolas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Batangas
 San Nicolas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Ilocos Norte
 San Nicolas – municipalità delle Filippine nella Provincia di Pangasinan
 San Nicolas – isola degli Stati Uniti nella California